Hung Chiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Red River (vattendrag i Kina), 
 Wu Shui (vattendrag i Kina, Hunan, lat 27,12, long 110,00), 

Robotskapade Kinaförgreningar